Ces championnats du monde juniors de télémark sont organisés tous les deux ans par la FIS. La dernière édition a eu lieu à Krvavec en Slovénie du 14 au .

Palmarès

Épreuves mixtes

Femmes

Hommes

Lien externe 
  Résultats officiels sur fis-ski.com.

Telemark
Télémark